

Persone
Rula Jebreal – giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana e italiana
Rula – pseudonimo di Filippo Brucoli, rapper degli ATPC

Medicina
Rapid Upper Limb Assessment – metodo per la valutazione dell'esposizione al rischio di malattie professionali agli arti superiori